Gustav Brandes ist der Name folgender Personen:

* Gustav Brandes (Mediziner) (1821–1880), deutscher Chirurg
 Gustav Brandes (Zoologe) (1862–1941), deutscher Zoologe
 Gustav Brandes (Heimatforscher) (1877–1942), deutscher Lehrer und Heimatforscher